Sezon NHL 1985/1986 – 69 sezon gry National Hockey League. Po siedmiu latach przerwy hokeiści z kanadyjskiego klubu Montreal Canadiens zdobyli Puchar Stanleya.

Wyniki 

Note: GP = Liczba rozegranych meczów, W = Liczba wygranych meczów, L = Liczba przegranych meczów, T = Liczba remisów w meczach, Pts = Liczba punktów, GF = Liczba strzelonych bramek, GA = Liczba bramek straconychUwaga: Drużyny zakwalifikowane do fazy play-off zostały zapisane pogrubionną czcionką.

Bibliografia 

hockey reference (ang.)

Sezony NHL
1986 w hokeju na lodzie
1985 w hokeju na lodzie